Bérczes ist der Familienname folgender Personen:
 András Bérczes (1909–1977), ungarischer Fußballspieler
 Dávid Bérczes (* 1990), ungarischer Schachmeister